Andrath (sin. Stroma ścieżka lub Długie wzniesienie) – wąwóz ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Informacje na jego temat znajdują się w Niedokończonych opowieściach (na mapie Śródziemia dołączonej do tej książki, miejsce to zostało zaznaczone przez Christophera Tolkiena).

Był położony pomiędzy Kurhanami a Południowymi Wzgórzami. Przebiegał przez niego Zielony Trakt. W trakcie poszukiwań Jedynego Pierścienia obozował tam Wódz Nazgûli, podczas gdy pozostałe Upiory penetrowały Shire i Bree.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Geografia i geologia Śródziemia